Canadian Open 1976 steht für:

 Canadian Open 1976 (Badminton), Badmintonturnier
 Canadian Open 1976 (Snooker), Snookerturnier